

Pessoas
Kiernan Shipka

Localidades
Shipka (Bulgária)

Outros
2530 Shipka

Desambiguação